Graduation è, nei paesi anglosassoni, l'atto di ricevere o conferire un diploma accademico e la cerimonia ad esso correlata. Negli Stati Uniti e in Canada si usa il termine anche per diplomi non universitari.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Graduation – film del 2007 diretto da Michael Mayer

Musica 
 Graduation (Friends Forever) – singolo di Vitamin C del 2000, dall'album Vitamin C
Graduation – album di Kanye West del 2007
Graduation – singolo di Benny Blanco e Juice WRLD del 2019

Televisione 
 La cerimonia del diploma (Graduation) – episodio in due parti della quarta stagione di Kim Possible
 Diploma (Graduation) – episodio della terza stagione di Zack e Cody al Grand Hotel